

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

General Lamadrid: 2010-2011

Santiago Wanderers: 2019

Altri progetti

Collegamenti esterni